Java Community Process – istituzione che si occupa di regolare lo sviluppo della tecnologia Java
 Jim Crockett Promotions – federazione di wrestling
 Juventude Comunista Portuguesa – partito politico portoghese